Њемчички могу бити:

 Њемчички (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Њемчички (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Њемчички (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република